A Qatar Stars League 1973–74 foi a 11ª edição do campeonato nacional disputado no Catar.

Resumo
Al-Sadd Sports Club venceu a liga neste ano. Foi seu segundo título.

Ligações externas
Qatar - List of final tables (RSSSF) 

 1973/74